Октоспора (Octospora) — рід грибів родини піронемові (Pyronemataceae) . Назва вперше опублікована 1789 року.

Поширення та середовище існування 
В Україні зростають Октоспора гумусова Octospora humosa, Октоспора білувата Octospora leucoloma.

Галерея

Види 
База даних Species Fungorum станом на 10.09.2022 налічує 91 вид роду Octospora

Примітки 

Роди грибів
Піронемові